O título de Conde de Castro Marim foi criado por decreto de 19 de Agosto de 1823 do rei D. João VI de Portugal a favor de D. Francisco José da Cunha de Mendonça e Menezes, 1º marquês de Olhão.

Titulares 
 D. Francisco José da Cunha de Mendonça e Menezes, 1º marquês de Olhão
 D. Pedro de Mello da Cunha Mendonça e Menezes, 2º marquês de Olhão
 D. Francisco de Melo da Cunha de Mendonça e Meneses, 3º conde de Castro Marim
 D. José de Mello da Cunha de Mendonça e Menezes, 4º conde de Castro Marim
 D. Pedro José de Mello da Cunha de Mendonça e Menezes, 4º marquês de Olhão, 3º marquês de Valada
 D. José do Carmo da Cunha de Mendonça e Menezes, 5º marquês de Olhão
 D. Pedro José da Cunha de Mendonça e Menezes, 7º conde de Castro Marim

Castro Marim